Болдонов — фамилия; имеет женскую форму Болдонова.
 Болдонов, Иннокентий Алексеевич (1912—2001) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Усть-Ордынского Бурятского окружкома КПСС.
 Болдонова, Ксения Аполлоновна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.